Пляска (значения):
 Пляска — танец, хождение под музыку, с разными приёмами
 Пляска смерти — аллегорический сюжет живописи и словесности Средневековья
 Пляска Смерти — роман Стивена Кинга
 Пляска святого Витта — одно из названий эрготизма (отравление человека алкалоидами спорыньи)
 Виниловые пляски — одна из первых программ на радио в Санкт-Петербурге, которая знакомит слушателей с хаус музыкой.

См. также 
 Плясово
 Плясоватка
 Русская пляска